«Вечер трудного дня» (, Ночь тяжёлого дня) — художественный кинофильм, в главных ролях которого снялись участники группы The Beatles. Одноимённый альбом вышел в Великобритании через четыре дня (10 июля 1964 года) и песни из фильма составили его первую сторону. Фильм пользовался успехом у зрителей, заняв второе место по кассовым сборам в Великобритании в 1964 году (после картины «Голдфингер»). Картина получила в целом позитивные отзывы мировой кинокритики и заслужила впервые в истории британского музыкального кино две номинации на Оскара.

Сюжет 
Сюжет фильма представляет собой один «обычный» день из жизни «Битлз». Самая известная рок-группа в мире едет из родного Ливерпуля в Лондон, чтобы выступить на телевидении. Музыканты пытаются добраться до студии и не быть разорванными на сувениры восторженными поклонниками, доводят до нервного срыва своего менеджера, развлекаются и влипают в разнообразные приключения. В процессе Полу приходится присматривать за своим дедушкой, Джона отказываются принимать за самого себя, Джордж даёт мастер-класс по бритью, а Ринго открывает в себе революционный настрой и исчезает перед решающим концертом…

В ролях

Сценарий 
Сценарий был написан Аланом Оуэном, который был выбран потому, что «Битлз» были знакомы с ним. Кроме того, он показал знание разговорной манеры ливерпульцев. Маккартни отметил: «Алан побыл с нами и был достаточно осторожен, чтобы попытаться сказать лишнего, что он может случайно услышать, как мы говорим, так что я считаю, что он сделал очень хороший сценарий». Оуэн провёл несколько дней с группой, которая рассказала ему о своей жизни. Он написал сценарий с той точки зрения, что «Битлз» стали заложниками своей собственной известности, их график выступлений и студийной работы стал их наказанием.

Создатели 
 Сценарист — Алан Оуэн
 Продюсер — Уолтер Шенсон
 Режиссёр-постановщик — Ричард Лестер
 Ассоцированный продюсер — Денис О’Делл
 Оператор-постановщик — Гилберт Тейлор
 Музыкальный режиссёр — Джордж Мартин
 Песни Джона Леннона и Пола Маккартни
 Художник — Рэй Симм
 Редактор — Джон Джимпсон
 Художник по костюмам — Джули Харрис

Интересные факты 
 Заглавная песня «A Hard Day’s Night» была записана уже после того, как фильм был снят.
 Во время съёмок Джордж Харрисон познакомился с Патти Бойд (одна из школьниц в поезде), ставшей через два года его женой.
 Среди зрителей на телешоу можно увидеть 13-летнего Фила Коллинза, он играет фаната в галстуке.
 Фильм перевыпущен в 1981 году, тогда в начале включены вступительные кадры с песней «I’ll Cry Instead».

Награды и номинации 
 1965 — две номинации на премию «Оскар»: лучшая запись музыки (Джордж Мартин), лучший оригинальный сценарий (Алан Оуэн)
 1965 — номинация на премию BAFTA самому многообещающему новичку в главной роли (Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон, Ринго Старр)
 1965 — номинация на премию «Грэмми» за лучший оригинальный саундтрек (Джон Леннон, Пол Маккартни)

Песни 
 A Hard Day’s Night
 I Should Have Known Better
 I Wanna Be Your Man
 Don’t Bother Me
 All My Loving
 If I Fell
 Can’t Buy Me Love
 And I Love Her
 I’m Happy Just to Dance with You
 Тема Ринго (This Boy)
 Tell Me Why
 She Loves You

Примечание: при переиздании фильма в 1981 году в начале включены вступительные кадры с песней «I’ll Cry Instead».

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Великобритании 1964 года
Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии 1964 года
Музыкальные фильмы Великобритании
Фильмы The Beatles
Фильмы Ричарда Лестера
Чёрно-белые фильмы Великобритании
Фильмы United Artists